De Grand Prix-wegrace van Spanje 2010 was de tweede race van het wereldkampioenschap wegrace-seizoen 2010. De race werd verreden op 2 mei 2010 op het Circuito Permanente de Jerez nabij Jerez de la Frontera, Spanje.

Uitslag

MotoGP

Moto2
De race werd stilgelegd in de tweede ronde nadat olie op de baan ervoor zorgde dat veel coureurs in dezelfde bocht ten val kwamen. De race werd later herstart, maar de afstand was ingekort van 26 naar 17 ronden.

125 cc

Tussenstand na wedstrijd

MotoGP

Moto2

125 cc

2010
Spanje